Бори́с Миха́йлович Иса́ев:
 Исаев, Борис Михайлович (1935—2004) — председатель Челябинского облисполкома, председатель Челябинского областного Совета народных депутатов.
 Исаев, Борис Михайлович (1913—1989) — советский биофизик, лауреат Сталинской премии. Примечания